Victor von Alten ist der Name folgender Personen:
* Victor von Alten (Politiker) (1817–1891), deutscher Beamter und Politiker, MdR
 Victor von Alten (Genealoge) (Victor Louis Alexander Karl von Alten: † 1886), deutscher Genealoge 
 Victor von Alten (NS-Funktionär) (Viktor von Alten; 1880–1967), deutscher Offizier und Funktionär

Siehe auch:
 Viktor von Alten